Хиддлстон () — английская фамилия. Известные носители:

 Хиддлстон, Том (род. 1981) — английский актер.
 Хиддлстон, Джон (1890—1940) — новозеландский игрок в крикет.
 Хиддлстон, Эмма — английская актриса.